Заполицы — название нескольких населённых пунктов:

 Заполицы — село в Суздальском районе Владимирской области.
 Заполицы — деревня в Орехово-Зуевском районе Московской области.

Другое 
 Заполицы — железнодорожная платформа Казанского направления МЖД